Valtonen är ett finskt efternamn som burits av bland andra:
Anna Valtonen (född 1974), industriell formgivare
Elina Valtonen (född 1981), politiker
Hilja Valtonen (1897–1988), författare
Jussi Valtonen (född 1974), författare
Mauri Valtonen (född 1945), astronom
Maire Valtonen (1916–1995), sångare
Martti Valtonen (född 1947), professor i elektroteknik
Osmo Valtonen (1929–2002), konstnär
Vera Valtonen (1914–1997), sångare

Finska efternamn